Vaxskålar (Orbiliaceae) är en familj av svampar. Vaxskålar ingår i ordningen Orbiliales, klassen Orbiliomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar